«Аль-Вахда» — саудовский футбольный клуб из города Мекка, выступающий в Саудовской Премьер-лиге. Основан в 1945 году. Домашние матчи проводит на стадионе им. короля Абдель Азиза (названном в честь короля Абдель Азиза ибн Сауда), вмещающем 38.000 зрителей и расположенном в городе Мекка. За свою историю клуб дважды выигрывал Кубок короля (в том числе и самый первый в истории розыгрыш этого кубка в 1957 году) и один раз Кубок наследного принца, помимо этого, 5 раз становился финалистом Кубка короля и 4 раза финалистом Кубка наследного принца.

Название 
Название клуба «Аль-Вахда» () на русский переводится как «единство» и является довольно популярным наименованием для различных клубов в арабском мире.

Клубные цвета

История 
Клуб был основан в 1945 году. Первого серьёзного успеха добился в 1957 году, став обладателем первого в истории Кубка короля Саудовской Аравии, затем 4 года подряд доходил до финала этого кубка, а в 1966 году выиграл его во второй раз. Последним (на данный момент) крупным достижением клуба стал выход в финал Кубка наследного принца Саудовской Аравии аж в 1973 году.

История выступлений

Достижения

Внутренние 
Обладатель Кубка короля Саудовской Аравии: (2)
 1956/57, 1965/66

Финалист Кубка короля Саудовской Аравии: (5)
 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1969/70

Обладатель Кубка наследного принца Саудовской Аравии: (1)
 1959/60

Финалист Кубка наследного принца Саудовской Аравии: (4)
 1958/59, 1963/64, 1969/70, 1972/73

Текущий состав

Ссылки 
 

ФК «Аль-Вахда» Мекка